Alpi del Silvretta, del Samnaun e del Verwall – sottosezione alpina delle Alpi Retiche occidentali
 Gruppo del Silvretta – gruppo montuoso della sottosezione
 Monte Silvretta – montagna del gruppo
 1317 Silvretta – asteroide della fascia principale